Гі́нзбург (Гінцбург, Гінзберг, Гінсберг, Гінцберг, Гунсберг (також з застосуванням літери Ґ)) — прізвище баварського походження. Утворено від назви німецького міста Гюнцбург (Günzburg) федеральної землі Баварія, Німеччина. У західноєвропейських мовах пишеться як Ginsberg, Ginzburg, Ginsburg, Günzburg або Ginzberg. Також є поширеним прізвищем серед ашкеназьких євреїв.

Гінзбург 
 Гінзбург Борис Наумович — український художник-літограф,
 Гінзбург Віктор — американський режисер,
 Гінзбург Віталій Лазарович — російський фізик, лауреат Нобеліської премії,
 Гінзбург Григорій Ісакович — київський юрист, адвокат,
 Гінзбург Євгенія Соломонівна — російська письменниця, мати Василя Аксьонова,
 Гінзбург Лев Борисович — український будівельник-підрядник,
 Гінзбург Лео Морицевич — радянський диригент,
 Гінзбург Людмила Наумівна — піаністка, заслужена артистка України, професорка Одеської консерваторії,
 Гінзбург Михайло Давидович — науковець, доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії
 Гінзбург Мойсей Якович — радянський архітектор, теоретик архітектурного конструктивізму,
 Гінзбург Наум Абрамович — радянський скульптор,
 Гінзбург Олександр Аркадійович — справжнє прізвище радянського барда Олександра Аркадійовича Галича,
 Гінзбург Олександр Ілліч — журналіст, видавець, правозахисник, дисидент,
 Гінзбург Олександр Маркович — український радянський архітектор та інженер,
 Гінзбург Ольга Петрівна — український політик.
 Гінзбург Семен Захарович — радянський державний діяч.

Гінцбург 
 Гінцбург Горацій Осипович (Нафталі Герц; 1833, Звенигородка — 1909, Петербург, поховано в Парижі) — фінансист.
 Гінцбург Давид Гораційович (1857, Кам'янець-Подільський, — 1910, Петербург) — сходознавець, письменник, громадський діяч.
 Гінцбург Євзель Гаврилович (1812, Вітебськ, — 1878, Париж) — фінансист.

Гінсбург 
 Гінсбург Мойсей Якимович — підприємець, меценат, дійсний комерційний радник.

Гінсберг 
 Аллен Гінсберг — поет, один із засновників «бітництва» («розбитого покоління» — спадкоємців «втраченого покоління») — руху американської молоді середини 50-х — початку 60-х років XX століття,

Див. також 
 Ганзбург
 11098 Ґінсберґ — астероїд

Німецькі прізвища
Українські прізвища
Єврейські прізвища